Владимир Кириллович Застрожный () — русский советский поэт, работник учреждений культуры Пензенской области, Заслуженный работник культуры РСФСР (1969), Почётный гражданин города Пензы (1993). Известен как автор слов песни «Восемнадцать лет».

Биография 
Родился в 1924 году в селе Девица ныне — Семилукского района Воронежской области.

С началом Великой Отечественной войны зачислен в Ленинградское военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, окончив которое ускоренным выпуском, в 1942 году направлен на Балтийский флот — служил на эсминце «Славный», потом на Северный флот — служил на плавучей базе подводных лодок, затем переведён на Тихоокеанский флот. Демобилизован в 1948 году.

В 1948 году приехал к родителям, которые в войну эвакуировались из Воронежа в Пензу, работал инспектором по художественной самодеятельности в Пензенском областном управлении культуры.

В 1950-х годах был назначен директором Дома народного творчества. Вместе с Октябрем Гришиным выступил одним из основателей Пензенского русского народного хора. Написал множество песен, в том числе в 1958 году слова песни «Восемнадцать лет».

Затем возглавлял областной научно-методический центр народного творчества и культпросветработы.

Умер в 1994 году.

Творчество 
Автор сборников стихов: «Восемнадцать лет» (Пенза, 1962), «Мороз и девчонки» (Воронеж, 1964), книги «Подсказано жизнью» (Саратов, 1987),

Автор слов к песням: «Восемнадцать лет», «Городок наш не столичный», «Русская зима» (все на музыку О. В. Гришина). Авторство стихов к песне "Восемнадцать лет" часть жителей Пензы и творческих работников культуры и искусства, выступившие в местных СМИ, приписывают также народной  поэтессе Пензенской области М. Смирновой (Смирнова, Матрёна Платоновна).

Награды и признание 
Награждён орденами Трудового Красного знамени и Отечественной войны II степени (1985), медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд» и другими.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1969), Почётный гражданин города Пензы (1993).

Память 
В 2014 году в Пензе на доме № 8 по улице Московской, где в 1960-х годах находился Дом народного творчества, была установлена мемориальная доска в честь Владимира Застрожного.

Примечания

Источники 
 Арина Шаталова — Создатель пензенского гимна // Молодой ленинец, № 13 (6954) 28 марта 2000
 В Пензе состоялся торжественный вечер-портрет, посвященный 90-летию Владимира Застрожного, 26 августа 2014
 Владимир Застрожный в рубрике «Сын России» // Пензенская областная картинная галерея, 12 августа 2019

Почётные граждане Пензы
Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Деятели культуры Пензенской области
Участники советско-японской войны (СССР)